Joe Carveth (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1935-1936 || Green Seals de Régina || RJHL ||6 ||7 ||0 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1936-1937 || Aces de Regina || S-SSHL ||6 ||6 ||7 ||13 ||2 ||2 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1936-1937 || Aces de Regina || S-SSHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1937-1938 || Pontiacs de Détroit || MOHL ||27 ||9 ||16 ||25 ||57 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1938-1939 || Pontiacs de Détroit || MOHL ||27 ||19 ||25 ||44 ||25 ||7 ||3 ||5 ||8 ||4
|- 
|1939-1940 || Capitals d'Indianapolis || IAHL ||11 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1940-1941 || Red Wings de Détroit || LNH ||19 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1941-1942 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||29 ||8 ||17 ||25 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1941-1942 || Red Wings de Détroit || LNH ||29 ||6 ||11 ||17 ||2 ||9 ||4 ||0 ||4 ||0
|- 
|1942-1943 || Red Wings de Détroit || LNH ||43 ||18 ||18 ||36 ||6 ||10 ||6 ||2 ||8 ||4
|-
|1943-1944 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||1 ||1 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1943-1944 || Red Wings de Détroit || LNH ||46 ||21 ||35 ||56 ||6 ||5 ||2 ||1 ||3 ||8 
|-
|1944-1945 || Red Wings de Détroit || LNH ||50 ||26 ||28 ||54 ||6 ||14 ||5 ||6 ||11 ||2 
|- 
|1945-1946 || Red Wings de Détroit || LNH ||48 ||17 ||18 ||35 ||10 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1946-1947 || Bruins de Boston || LNH ||51 ||21 ||15 ||36 ||18 ||5 ||2 ||1 ||3 ||0 
|- 
|1947-1948 || Bruins de Boston || LNH ||22 ||8 ||9 ||17 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1947-1948 || Canadiens de Montréal || LNH ||35 ||1 ||10 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1948-1949 || Canadiens de Montréal || LNH ||60 ||15 ||22 ||37 ||8 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8  
|-
|rowspan="2"|1949-1950 || Canadiens de Montréal || LNH ||11 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Red Wings de Détroit || LNH ||60 ||13 ||17 ||30 ||13 ||14 ||2 ||4 ||6 ||6
|- 
|1950-1951 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||37 ||18 ||30 ||48 ||9 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1950-1951 || Red Wings de Détroit || LNH ||30 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1951-1952 || Barons de Cleveland || LAH ||40 ||9 ||15 ||24 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Canucks de Vancouver || PCHL ||19 ||4 ||12 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1952-1953 || Maroons de Chatham || SOHA ||47 ||45 ||39 ||84 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1952-1953 || Mercurys de Toledo || LIH ||8 ||2 ||3 ||5 ||0 ||5 ||0 ||4 ||4 ||6 
|- 
|1953-1954 || Maroons de Chatham || SOHA ||55 ||16 ||26 ||42 ||105 ||6 ||3 ||1 ||4 ||4 

|504 ||150 ||189 ||339 ||81 ||69 ||21 ||16 ||37 ||28

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
1943 & 1950: remporte la Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit.
1950 : participe au  Match des étoiles

Transactions 

 Le  : signe avec les Red Wings de Détroit.
 En  : échangé aux Bruins de Boston par les Red Wings de Détroit en retour de Roy Conacher.
 Le  : échangé aux Canadiens de Montréal par les Bruins de Boston en retour de Jimmy Peters et John Quilty.
 Le  : échangé aux Red Wings de Détroit par les Canadiens de Montréal en retour de Calum MacKay.
 Le  : droits vendus aux Barons de Cleveland par les Red Wings de Détroit.

Notes et références 

Naissance en mars 1918
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Mercurys de Toledo
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Décès en août 1985
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 67 ans